Рай сегодня (фильм, 1989) — кинофильм 1989 года, оригинальное название «Heaven Tonight».
Рай сегодня (фильм, 2005) (англ. «Paradise Now») — кинофильм Хани Абу-Ассада.